Никола́й Свири́дов: Свиридов, Николай Алексеевич (1925—2007) — Герой Советского Союза.
 Свиридов, Николай Иванович (род. 1938) — советский бегун, тренер.